Genaro Vázquez Rojas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Genaro Vázquez Rojas, Tapachula, Chiapas, 
 Genaro Vázquez Rojas, Mazatán, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar